Игры плей-офф ВНБА сезона 2005 проходили с 30 августа по 22 сентября 2005 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, решающая же серия — до трёх. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Сакраменто Монархс», которая со счётом 3:1 обыграла команду «Коннектикут Сан». «Сакраменто» впервые вышел в финал ВНБА и сразу стал триумфатором первенства, «Коннектикут» в свою очередь дважды добирался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Иоланда Гриффит, впервые выигравшая этот почётный приз.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Индиана — Нью-Йорк — 2-0

Коннектикут — Детройт — 2-0

Полуфиналы Западной конференции

Сиэтл — Хьюстон — 1-2

Сакраменто — Лос-Анджелес — 2-0

Финалы конференций

Коннектикут — Индиана — 2-0

Сакраменто — Хьюстон — 2-0

Финал

Сакраменто — Коннектикут — 3-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2005
Плей-офф ВНБА